Губернатор Северной Каролины () — глава исполнительной власти американского штата Род-Айленд и главнокомандующий . Нынешний губернатор — республиканец Рой Купер, занявший свою должность 1 января 2017 года и переизбиравшийся в 2020 году.

Губернатор Северной Каролины обязан обеспечивать соблюдение законов штата и созывать законодательный орган. Губернатор имеет право помиловать, за исключением случаев импичмента. Около 220 лет губернатор не имел права накладывать вето на законопроекты, принятые Генеральной ассамблеей Северной Каролины, но референдум в ноябре 1995 года изменил конституцию штата, так что Северная Каролина перестала быть единственным штатом, губернатор которого не имел такого права.

История 
В Северной Каролине было три президента и 69 губернаторов.

Северная Каролина была одной из первых Тринадцати колоний и была признана штатом 21 ноября 1789 года. До этого провинция Северная Каролина была коронной колонией Королевства Великобритании. Провинциальный совет, состоящий из 13 членов, переименованный в Совет безопасности в апреле 1776 года, был, по сути, исполнительной властью в течение второго года революции и назначался . Президентов Совета и Конгресса можно было считать высшими должностными лицами в штате в то время, но совет был высшим, только когда не заседал конгресс.

Первым губернатором Северной Каролины 12 ноября 1776 года стал юрист, землемер и офицер ополчения Ричард Кэсвелл, депутат Первого Континентального Конгресса. В то время губернаторы избирались сроком на один год законодательным собранием штата. Первым всенародно избранным губернатором 31 декабря 1836 года стал виг , сын богатого фермера и бизнесмена, рано начавший заниматься политикой и уже в 21 год избранный в нижнюю палату законодательного собрания штата.

Должность вице-губернатора Северной Каролины была введена конституцией штата 1868 года. До этого обязанности губернатора, в случае, если эта должность становилась вакантной, должен был исполнять спикер Сената Северной Каролины. Первым вице-губернатором в 1868 году стал юрист и политик .

В 1802 году Генеральная ассамблея избрала губернатором , но он умер, не успев вступить в должность, поэтому 12-м губернатором штата стал .

 был первым губернатором Северной Каролины, переизбранным на свой пост благодаря изменению конституции штата, также он единственный, кто был губернатором четыре срока. Он являлся губернатором дольше всех в истории штата и делит с бывшим губернатором Огайо  шестое место по продолжительности пребывания на посту губернатора в постконституционной истории США (5838 дней).

Президенты Провинциального совета 
Ниже приведён список президентов Провинциального совета Северной Каролины:

Список губернаторов Северной Каролины 
Политические партии

См. также 
 Губернатор Северной Каролины
 Список колониальных губернаторов Северной Каролины

Примечания

Ссылки 
 
 Governor of North Carolina на сайте Ballotpedia
 Governors of North Carolina на сайте The Political Graveyard
 History of NC Gubernatorial Races at OurCampaigns.com
 

Северная Каролина
Губернаторы